Gillain est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

par ordre alphabétique) :
 Cyriaque Gillain (1857-1931), belge, Lieutenant-Général, ancien chef d'état-major.
 Eugène Gillain (belge), auteur de langue wallonne.
 Henri Gillain (1913-1999, belge), scénariste de bandes dessinées.
 Joseph Gillain (1914-1980, belge), alias Jijé, auteur de bandes dessinées.
 Marie Gillain (1975, belge), actrice.
 Marie Gillain Boivin (1773-1841, française), sage-femme et obstétricienne.
 Nick Gillain, auteur.
 Philippe Gillain, scénariste belge.

Prénom 
 Gillain de Caen (?-1248, français), évêque de Coutances.
Patronyme belge